Змагання з велоспорту на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1896 в Афінах і надалі включалися в програму кожних наступних Ігор. У цьому виді спорту розігруються 18 комплектів нагород.

Медалі

Джерела 

 Велоспорт на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com